El espejo puede referirse a:

 El espejo, una película argentina dirigida en 1943 por Francisco Mugica. 
 El espejo, una película soviética dirigida en 1975 por Andréi Tarkovski.
 El Espejo, un programa que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 10:30pm por AméricaTeVé.